Strohfeuer steht für:

 Strohfeuer, eine Redewendung
 Strohfeuer (1915), ein deutsches Stummfilm-Liebesmelodram aus dem Jahre 1915 von Richard Eichberg
 Strohfeuer (1972), einen deutschen Spielfilm aus dem Jahre 1972 von Volker Schlöndorff

Strohfeuer ist auch der Titel eines Buches von Sascha Lobo